Davoodi ist der Familienname folgender Personen:

 Parviz Davoodi (* 1952), iranischer Politiker, siehe Parwiz Dawudi
 Růžena Škodová-Davoodi (* 1948), deutsche Basketballspielerin